

Шарейкі — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Шарейкі — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства